Сураж може да се односи на:
Сураж (Белорусија), град у Белорусији
Сураж (Пољска), град у Пољској
Сураж (Русија), град у Русији